Вилма Неруда-Норман (, урождённая Вильгельмина Мария Франциска Неруда, , во втором браке чаще всего просто Леди Халле, ; 21 марта 1839, Брно — 15 апреля 1911, Берлин) — британская скрипачка и педагог чешского происхождения. Дочь городского органиста Йозефа Неруды, сестра Алоиса и Франца Ксавера Неруды.

Биография

Ученица своего отца, затем занималась в Вене у Леопольда Янсы. С семилетнего возраста выступала с концертами, часто в сопровождении своей старшей сестры Амалии, пианистки, или в составе семейного квартета (вторая скрипка — сестра Мария, виолончель — брат Виктор, а затем брат Франц, альт — отец, Йозеф Неруда). В 1849 году гастролировала в Российской империи.

В 1864 году вышла замуж за Людвига Нормана, композитора и дирижёра Стокгольмской оперы, и некоторое время чередовала гастрольную деятельность с преподаванием в Шведской Королевской академии музыки. 

Овдовев в 1885 году, тремя годами позже вышла замуж за пианиста и дирижёра сэра Чарльза Халле. Вместе со вторым мужем концертировала по всему миру, включая Австралию (1890) и Южную Африку (1895), где одно из выступлений супругов Халле, в Питермарицбурге, в сборном концерте с Крейцеровой сонатой Бетховена имело такой успех, что организаторы объявили об отмене оставшейся программы. В 1898 г., уже после смерти Халле, леди Халле совершила свою единственную гастрольную поездку в США, а затем поселилась в Берлине, где в 1900—1902 гг. преподавала в Консерватории Штерна.

Среди посвящённых Неруде сочинений — скрипичный концерт Op. 56 и третья скрипичная соната Op. 59 Нильса Гаде, вторая тетрадь «Испанских танцев» Пабло Сарасате, Концерт для скрипки с оркестром № 6 Op. 47 Анри Вьётана.

В литературе 
Норман-Неруда упоминается в повести Артура Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах»: Шерлок Холмс собирается успеть на её концерт после расследования. Он говорит:

А теперь пообедаем и поедем слушать Норман Неруду. Она великолепно владеет смычком, и тон у неё удивительно чистый. Как мотив этой шопеновской вещицы, которую она так прелестно играет? Тра-ля-ля, лира-ля!..(Пер. с англ. Н. Тренёвой)

Примечания

Ссылки 

 Jutta Heise. Wilma Neruda // Проект «Musik und Gender im Internet» .

Скрипачи Великобритании
Академические музыканты Великобритании
Родившиеся в 1839 году
Родившиеся 21 марта
Умершие в 1911 году
Умершие 15 апреля
Персоналии по алфавиту
Награждённые медалью Ingenio et Arti